El término Friedrich Müller puede hacer referencia a:
 Friedrich Müller "el pintor";
 Friedrich Müller (*1938), jurista alemán especializado en metodología del Derecho y Derecho del Estado (Staatsrecht), y también poeta (bajo el pseudónimo de Fedja Müller).